Annefors kan referere til flere lokaliteter i Sverige:
 Annefors (Bollnäs kommun) − en industribebyggelse i Bollnäs kommun, Gävleborgs län, Hälsingland
 Annefors (Fredriksberg) − et område i det vestlige Fredriksberg
 Annefors (Sunne kommun) − en by i den østlige del af Sunne kommun, Värmlands län, Värmland